Nabe puede hacer referencia para:

Marc-Édouard Nabe (1958-), escritor francés.
Nabemono o Nabe, un plato familiar japonés.